Jean-Gaël Barbara (né le  à Grenoble) est un chercheur français en neurosciences, historien et épistémologue des neurosciences.

Biographie 

Ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon en biologie cellulaire et moléculaire (1989-1994), Jean-Gaël Barbara obtient un DEA de biologie du développement des plantes en 1992 (Paris VI), puis une thèse de sciences à la Faculté de pharmacie de Strasbourg (1997) où il a travaillé sur l'électrophysiologie de la synapse nicotinique des cellules chromaffines de la médullosurrénale.

Il étudie au New York Medical College, de 1997 à1999, en tant que comme chercheur post-doctoal de Frontière humaine, l'implication des stocks de calcium intracellulaires dans la signalisation calcique modulée par les neurotransmetteurs de neurones hippocampiques, des synapses jusqu'au noyau cellulaire.

En 1999, il intègre le CNRS en tant que chercheur, d'abord en neurosciences, puis directeur de recherche en histoire des sciences.

En 2007, il passe une thèse d'histoire des sciences et participe au programme CNRS d'histoire des neurosciences.

En 2010, il publie deux ouvrages, La Naissance du neurone (Vrin) et Le Paradigme neuronal (Hermann). La même année il est en charge de l'organisation le congrès de l'International Society for the History of the Neurosciences à Paris.

Jean-Gaël Barbara est membre de la société internationale International Society for the History of the Neurosciences, éditeur du Journal for the History of the Neurosciences et fondateur du Club d'Histoire des Neurosciences de la Société Française des Neurosciences. Il a été membre du Comité d'Histoire de la FENS de 2016 à 2018.

Il a dirigé des programmes de recherches internationaux sur les relations franco-russes en neurosciences, la neuroanatomie française, Les élèves de Claude Bernard.

Distinctions 
 2018 : prix « Grammaticakis-Neumann » de l'Académie des sciences de Paris.

Publications

Monographies 
 .
 .

Direction d'ouvrages 
 J.G. Barbara, C. Debru & P. Buser (éds.), 2006. Facets of the history of the neurosciences, Elsevier, Numéro spécial CR Biol, volume 329.
 J.G. Barbara (éd.), 2007. Dossier : « Neurosciences : essor et enjeux », La revue pour l'histoire du CNRS, 19, 6-33. (ISSN électronique 1955-2408)
 C. Debru, J.G. Barbara, C. Chérici (éds.), 2008, L'essor de neurosciences : France 1945-1975, Paris Hermann.
 J.G. Barbara, I. Sirotkina, J.C. Dupont, (éds.), 2011. History of the neurosciences in France and Russia : from Charcot and Sechenov to IBRO, Paris, Hermann, .
 D.G. Stuart, F. Clarac, Barbara J.G., R.M. Brownstone, J. Duchateau, R.M. Enoka, Guest editors, 2011. Paths of discovery in motoneuron neurobiology, Brain research, 2011, 1409, Elsevier.
 J.G. Barbara, Pierre Corvol (éds.), 2012. Les élèves de Claude Bernard, Paris, Hermann, 2012, 228 pages, .
 J.G. Barbara, J.C. Dupont, E. Kolchinsky, M. Loskutova, Russian-French Links in Biology and Medicine, Saint-Pétersbourg, Nestor-Historia, 2012.
 J.C. Dupont, J.G. Barbara, M. Loskutova, E. Kolchinsky (éds.), Biologie et médecine en France et en Russie, Biology and medicine in France and Russia, Paris, Hermann, 2016, .
 J.G. Barbara, F. Clarac (éds.), Le cerveau au microscope : la neuroanatomie française aux , Paris, Hermann, 2017, .

Notes et références

Liens externes 

 Club d'Histoire des Neurosciences (CHN)

Historien français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1968
Naissance à Grenoble